Селище міського типу:
 Петрове — Кіровоградська область, Петрівський район
Села:
 Петрове — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Петрове — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Петрове — Волинська область, Іваничівський район
 Петрове — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Петрове — Кіровоградська область, Кропивницький район, Великосеверинівська сільська громада
 Петрове — Кіровоградська область, Кропивницький район, Знам'янська міська громада (в минулому — Знам'янський район)
 Петрове — Одеська область, Біляївський район
 Петрове — Чернігівська область, Чернігівський район

Див. також 
 Петрово